Hendrie ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Hendrie (1863–1940), US-amerikanische Schauspielerin 
 James Hendrie, britischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Lee Hendrie (* 1977), englischer Fußballspieler
 Margaret Hendrie (1935–1990),  nauruische Schriftstellerin
 Stephen Hendrie (* 1995), schottischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 (4506) Hendrie, ein Asteroid des Hauptgürtels